Comparetti est un patronyme porté notamment par :

 Andrea Milani Comparetti (1948-2018), mathématicien et astronome italien, fils d'Adriano Milani Comparetti ;
 Bruno Comparetti (1973-), ténor français ;
 Domenico Comparetti (1835-1927), philologue, papyrologue et épigraphiste italien.

 Lorenzo Milani Comparetti (1923-1967), prêtre catholique et pédagogue, petit-fils de Domenico Comparetti.